Мазки — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Мазки — деревня в Белыничском районе Могилёвской области.
 Мазки — деревня в Быховском районе Могилёвской области.

Украина 
 Мазки — село в Прилукском районе Черниговской области.